Theilen ist

der Familienname folgender Personen:
 Bernd Theilen (* 1945), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Curt Theilen (1893–1979), deutscher Verwaltungsjurist und Gerichtsdirektor
 Ernst Theilen (* 1940), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Politiker (SPD)
 Fritz Theilen (1927–2012), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 

ein Ortsname:
 Theilen (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Teilen
 Thailen